Алогічне мислення - це тип мислення, в якому ігнорується послідовність зв’язків, дій; відсутність логіки в міркуваннях або діях. Поняття алогічного мислення протилежне логічному мисленню.